Појам Горњак може да се односи на:
Горњак (Алтајска Покрајина), град у Русији
Горњак (ветар), врста ветра
манастир Горњак, манастир СПЦ